Geopetalum är ett släkte av svampar. Geopetalum ingår i familjen musslingar, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Musslingar
Geopetalum